James Drummond kan syfta på bland andra:

* James Drummond, 1:e baron Maderty (1540?–1623), skotsk peer
 James Drummond, 1:e baron Perth (1744–1800), skotsk peer
 James Drummond, 1:e earl av Perth (död 1611), skotsk peer
 James Drummond, 3:e earl av Perth (omkring 1615–1675), skotsk peer
 James Drummond, 4:e earl av Perth (1648–1716), skotsk statsman och jakobitisk peer
 James Drummond, 2:e hertig av Perth (comkring 1674–1720), jakobitisk peer
 James Drummond, 3:e hertig av Perth (1713–1747), jakobitisk peer
 James Drummond, 3:e hertig av Melfort (1708–1766), jakobitisk peer
 James Louis Drummond, 4:e hertig av Melfort (1750–1800), jakobitisk peer
James Drummond, 5:e viscount Strathallan (1722–1765), jakobitisk peer
James Drummond, 6:e viscount Strathallan (comkring 1752–1775), jakobitisk peer
James Drummond, 8:e viscount Strathallan (1767–1851), skotsk peer
James Drummond, 10:e viscount Strathallan (1839–1893), skotsk peer
 James Drummond (1629–1695), biskop av Brechin
 James Drummond (1786/7–1863), skotskfödd botaniker, bosättare i västra Australien
 James Drummond (1814–1873), australisk politiker
 James Drummond (1816–1877), skotsk konstnär
 James Lawson Drummond (1783–1853), irländsk läkare och botaniker
 James Ramsay Drummond (1851–1921), skotskfödd botanist, verksam i Indien
 James Robert Drummond (1812–1895), brittisk amiral